Maju (Siempat Nempu), een plaats in Indonesië
Maju (Sigumpar), een plaats in Indonesië
een andere naam voor Sugaar, een Baskische godheid